Бундеслига 2005—2006 — 43-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 5 августа 2005 года, а завершился 13 мая 2006 года.

Турнирная таблица 

1 «Бавария» стала обладателем кубка Германии, в кубок УЕФА квалифицировался финалист кубка — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Бундеслига 2005/06

Германия
Германия
2006
Спорт в Германии в 2005 году
Спорт в Германии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006